Сороколетов — фамилия. Известные носители:

 Сороколетов, Валерий Дмитриевич (1937—2003) — советский учёный в области управления космическими аппаратами.
 Сороколетов, Фёдор Павлович (1924—2008) — советский и российский лингвист, лексикограф и диалектолог.